Mitrovac je naselje u općini Čeminac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare